Содружество наций — добровольное межгосударственное объединение 56 суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Действующие члены 
Информация в таблице основана на данных с официального сайта, большинство данных о населении основаны на оценках 2007 года, если не указано другое.

A. Если другого не указано, страна получила независимость в день присоединения к Содружеству наций.
B. Не является членом Фонда Содружества.
C. Данные о населении основаны на оценках 2004 года.
D. Данные о населении основаны на оценках 2005 года.
E. Хотя Пакистан празднует день независимости 14 августа, официально страна получила независимость в полночь 15 августа 1947 года. Однако датой присоединения к Содружеству наций является 15 августа 1947 года.
F. Королевства Содружества считают короля Карла III своим монархом, в каждом из них он выступает как глава государства и носит соответствующий титул.
G. Данные о населении основаны на оценках 2009 года.

Бывшие члены

Вошедшие в состав других стран

Возможные участники Содружества

Примечания

Ссылки 

 Commonwealth timeline
 
 
 

Списки стран